Universal's Epic Universe est un projet de parc à thèmes américain actuellement en construction à Orlando, en Floride. Le parc sera le quatrième du complexe d'Universal Orlando Resort après Universal Studios Florida (1990), Universal's Islands of Adventure (1999) et Universal's Volcano Bay (2017).

Histoire 
Comcast et sa filiale NBCUniversal annoncent le  la construction d'un nouveau parc d'attractions au sein du complexe d'Universal Orlando Resort. Sans donner de détails, Tom Williams, président du conseil et chef de la direction d'Universal Parks & Resorts déclare qu'Universal's Epic Universe serait . Les responsables de Comcast et de NBCUniversal déclarent que cela créerait  emplois supplémentaires, y compris des postes professionnels, techniques, culinaires et autres fonctions spécialisées. La date d'ouverture du parc n'est pas annoncée, mais des sources tablent sur 2023. 

Le parc à thème sera situé à quelques kilomètres du complexe existant, dans un site plus vaste de 250 hectares, au sud de Sand Lake Road et à l'est de Universal Boulevard.

Attractions 
Les détails concernant les futures attractions ne sont pas confirmés lors de la conférence de presse, mais les images conceptuelles publiées par Comcast / NBCUniversal présentent au moins deux parcours de montagnes russes, plusieurs manèges intérieurs et de grands bassins. Aucune information n'est donnée sur les films et franchises qui seraient représentées dans ce futur parc. En plus des attractions, le parc comprendra également un centre de divertissement, des hôtels, des magasins et des restaurants.

En , il est rendu public que Super Nintendo World sera construit à Universal's Epic Adventure et inauguré lors de l'ouverture du parc. Il s'agira de la deuxième zone de ce type après celle à Universal Studios Japan, dont l'inauguration est prévue pour 2021.

Références 

Universal Orlando Resort